Michael Vickers ist der Name folgender Personen:

* Michael Vickers (Bischof) (* 1929), britischer Geistlicher, Bischof von Colchester 
 Michael G. Vickers (* 1953), US-amerikanischer Verteidigungsexperte
 Michael J. Vickers (* 1943), britischer Klassischer Archäologe